Brand New (band), een Amerikaanse band
 Brand New (Sista), een lied van Sista uit 1994
 Brand New (The Stereo Bus), een album van The Stereo Bus uit 1999
 Brand New (ep van Brand New), een ep van Brand New uit 2000
 Brand New (Shinhwa), een album van Shinhwa uit 2004
 Brand New (Rhymefest), een lied van Rhymefest in samenwerking met Kanye West uit 2006
 Brand New (Kevin Simm), een album van Kevin Simm uit 2008
 Brand New (Pharrell Williams), een lied van Pharrell Williams in samenwerking met Justin Timberlake uit 2014
 Brand New (Mystique), een lied van Mystique uit 2014
 Brand New (album van Ben Rector), een album van Ben Rector uit 2015
 Brand New (lied van Ben Rector), een lied van Ben Rector uit 2015
 Brand new (Murda), een lied van Murda in samenwerking met Jonna Fraser en Jandino Asporaat uit 2017